Cygnus () — латинское слово, романизированная форма . Как научный термин используется в биологии и астрономии.

 Лебеди () — род птиц отряда гусеобразных.
 Лебедь () — созвездие северного полушария неба.

Прочее
 Cygnus — частный транспортный космический корабль компании Orbital Sciences Corporation для доставки грузов к Международной космической станции.
 Cygnus Solutions — коммерческая IT-компания.